El término fuerzas y cuerpos de seguridad puede referirse a:

 Fuerza de seguridad: Órganos del poder público que ostentan el monopolio de la fuerza.
 Fuerzas y cuerpos de seguridad: Categoría legal utilizada en España para referirse a sus fuerzas de seguridad reguladas en la Ley 2/1986.